Landteich bezeichnet:

 Landteich (Freiberg), Teich der Revierwasserlaufanstalt Freiberg, Sachsen, Deutschland
 Landsee (See), ehemaliger See in der Oberrheinischen Tiefebene zwischen Baden-Baden und Rastatt, Baden-Württemberg, Deutschland